Die Dreiband-Weltmeisterschaft der Junioren 2019 war ein Turnier in der Karambolagedisziplin Dreiband  und fand vom 3. bis 5. Oktober 2019 im Zuge einer Doppel-WM mit den Damen in Valencia in Spanien statt.

Modus 
Erstmals wurde eine Junioren-Weltmeisterschaft mit 24 Teilnehmer ausgetragen. Gespielt wurde in der Vorrunde in acht Gruppen zu je drei Spielern im Round-Robin-Modus auf 25 Punkte. Die beiden Gruppenersten zogen in die Endrunde ein, wo im K.-o.-System auf 35 Punkte gespielt wurde. Die Shot clock stand auf 40 Sekunden.

Teilnehmer 
Das Teilnehmerfeld setzte sich aus den Kontinentalverbänden wie folgt zusammen:
 Titelverteidiger UMB: 1
 CEB: 10
 CPB: 4
 ACBC: 6
 ACC: 2
 Wildcard; organisierender Verband (RFEB): 1

Ausfälle und Nachrücker 
Durch die kurzfristige Absage der Vietnamesen Chiem Hong Tai und Le Hoang Kim rücken der Türke Alptekin Canozkan und der Spanier Ivan Mayor in das Teilnehmerfeld nach. Nach dem Ausfall des Türken Denizkan Akkoca spielten Kim Hannuri und Percy Martinez eine Doppelrunde in Gruppe C.
  Alptekin Canozkan
  Ivan Mayor

Turnierkommentar 
Das Turnier wurde live vom Internet-TV-Sender Kozoom übertragen. Der Titelverteidiger Cho Myung-woo nahm zum siebten, und wegen der Altersbegrenzung, zum letzten Mal teil. Nach zwei Titeln (2016, 2018) einer Silbermedaille 2014 und einer Bronzemedaille 2017 war er der klare Favorit des Turniers. Der letztjährige Nachrücker Alessio D'Agata aus Italien nahm zum zweiten Mal teil und hatte als Bronzemedaillengewinner gute Chancen auf eine weitere Medaille. Auch diesmal kam Cho Myung-woo bis ins Finale, traf dort auf seinen Landsmann Ko Jung-seo, den er mit 35:24 in 19 Aufnahmen schlagen konnte und damit seinen dritten und letzten Titel bei den Junioren-Weltmeisterschaften errang.

Qualifikation 
Gespielt wurde in der Gruppenphase bis 25 Punkte, die beiden Gruppenersten zogen weiter. Die Gruppeneinteilung war wie folgt:

Quellen:

K.-o.-Runde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Gespielt wurde auf 35 Points mit Nachstoß. Bei einem Remis wurde die Entscheidung mit Penalty entschieden.

Quellen:

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Offizielle Turnierseite der UMB
 
  (englisch)
 Zeitplan (englisch)

Einzelnachweise 

2019
WeltmeisterschaftderJunioren 2019
Billardturnier in Valencia